Бенателли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бенателли, Рико (род. 1992) — немецкий футболист. Сын Франка Бенателли.
 Бенателли, Франк (род. 1962) — немецкий футболист.